IHL steht für:
 International Hockey League (1929–1936), eine ehemalige amerikanische Eishockeyliga, die von 1929 bis 1936 existierte
 International Hockey League, eine ehemalige amerikanische Eishockeyliga, die von 1945 bis 2001 existierte
 International Hockey League (2007), eine amerikanische Eishockeyliga, die 2007 aus der United Hockey League entstand
 International Hockey League (2017), eine vom slowenischen Verband ausgerichtete supranationale Eishockeyliga 
 Internationale Hockey-Liga, eine Eishockeyliga der GUS, die von 1992 bis 1996 existierte
 Italian Hockey League, seit 2017 der Name der Eishockeyligen in Italien

 Internationale Hochschule Liebenzell, 2011 hervorgegangen aus dem Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission
 IP Header Length, IP-Kopfdatenbereich des TCP/IP-Internetprotokolls, siehe IP-Paket #IHL (IP Header Length)
 International Humanitarian Law (dt. „Humanitäres Völkerrecht“), Bestimmungen des Völkerrechts im Falle eines bewaffneten Konflikts

Siehe auch:
 Islote Ihl

Abkürzung